Die Liste der Mannschaftskader der Top 16 2009/10 enthält alle Spieler, die in der französischen Top 16 im Schach 2009/10 mindestens eine Partie gespielt haben mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Zahl der gemeldeten Spieler war nicht begrenzt. Während der Club de Cavalier Bleu Drancy in allen 11 Runden die gleichen 8 Spieler einsetzte, setzte Évry Grand Roque 15 Spieler ein. Insgesamt kamen 186 Spieler zum Einsatz, von denen 63 alle 11 Runden mitspielten. Punktbester Spieler mit 9,5 Punkten aus 11 Partien war Loek van Wely (Chalon), je 9 Punkte aus 11 Partien erreichten sein Mannschaftskollege Sébastien Cossin sowie Étienne Bacrot (Marseille).
Mit Oleksandr Chusman, Matthieu Rigolot, Mario Mancini (alle Chalon), Artur Jussupow, Jules Moussard (beide Évry), David Guadalpi (Marseille), Pascal Deiller (Metz), Pierre Olivier (Clichy), Timothee Heinz (Mulhouse), Konstantin Landa (Vandœvre), Eric-Mikhail Sighirdjian (Cannes), François Schwicker (Strasbourg) und Daniel Hausrath (Guingamp) erreichten 13 Spieler 100 % wobei Jussupow vier Partien spielte, Landa und Sighirdjian je drei und die übrigen genannten je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom März 2010); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom März 2010); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die nationale Wertung eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom März 2010; ARG = Argentinien, AZE = Aserbaidschan, BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, BUL = Bulgarien, CHI = Chile, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, ENG = England, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, HUN = Ungarn, IRI = Iran, ISR = Israel, ITA = Italien, KAZ = Kasachstan, LTU = Litauen, LUX = Luxemburg, MAR = Marokko, MDA = Moldawien, MKD = Mazedonien, NED = Niederlande, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SLO = Slowenien, SRB = Serbien, SUI = Schweiz, UKR = Ukraine, UZB = Usbekistan
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Club de L'Echiquier Chalonnais

Évry Grand Roque

Club de Marseille Echecs

Club d'Echecs Metz Fischer

Club de Clichy-Echecs-92

Club de Mulhouse Philidor

Club de Vandœuvre-Echecs

Club de A.J.E. Noyon

Club de Cannes Echecs

Cercle d’Echecs de Strasbourg

Club de Echiquier Guingampais

Club de Cavalier Bleu Drancy

Club de Lyon Olympique Echecs

Club de L'Echiquier Deauvillais

Club de Montpellier Echecs

Club de Bischwiller 

Anmerkung: Der Club de Bischwiller trat zu den Wettkämpfen nicht an.

Anmerkungen 

 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Für die kampflosen Siege gegen den Club de Bischwiller erhält in den Einzelbilanzen jeder für diesen Wettkampf nominierte Spieler einen Sieg gutgeschrieben. Für die Mannschaftswertung wurden alle diese Wettkämpfe mit 3:0 Mannschaftspunkten und 5:0 Brettpunkten für den Gegner gewertet.

Weblinks 
 Ergebnisse und Termine der Groupe A bei der Fédération Française des Échecs (französisch)
 Ergebnisse und Termine der Groupe B bei der Fédération Française des Échecs (französisch)
 Ergebnisse und Termine des Poule Haute bei der Fédération Française des Échecs (französisch)
 Ergebnisse und Termine des Poule Basse bei der Fédération Française des Échecs (französisch)

Schach (Frankreich)
Schach 2009
Schach 2010